Okręty US Navy o nazwie USS "A-1" :
 "Plunger" (SS-2), okręt od którego pochodzi nazwa typu okrętów podwodnych.
 "A-1" (SP-1370), łódź mieszkalna (ang. houseboat) przejęta przez US Navy w 1917

A-1